Il singolare del Forest Hills Tennis Classic 2005 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2005.

Elena Lichovceva era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Lucie Šafářová ha battuto in finale 3–6, 7–5, 6–4 Sania Mirza.

Teste di serie

  Akiko Morigami (primo turno)
  Anna Smashnova (primo turno)

  Sania Mirza (finale)
  Dally Randriantefy (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Forest Hills Tennis Classic 2005